Osoby o tym nazwisku:
 Błażej Jankowiak – polski reżyser, operator, producent i montażysta
 Janusz Jankowiak – polski ekonomista, publicysta
 Józef Jankowiak – polski lekarz
 Mirosław Jankowiak – polski językoznawca i kulturoznawca
 Urszula Jankowiak – polska śpiewaczka operowa i pedagog
 Wojciech Jankowiak – polski polityk, urzędnik państwowy i samorządowy
 Wojciech Jankowiak (scenograf) – polski scenograf teatralny i telewizyjny